Jean de Loisy peut désigner :

(Classement par ordre chronologique)
 Jean de Loisy (1603-1670), graveur français
 Jean Loisy (1901-1992), écrivain français
 Jean Carrelet de Loisy (1916-1944), premier officier français à atteindre le Rhin lors des combats de reconquête de la campagne de France en 1944
 Jean Carrelet de Loisy (1957-), commissaire d'exposition